Julie Ward peut faire référence à :

 , juge australienne
 Julie Ward (1957-), femme politique britannique
 Voir  pour Julie Ward, photographe animalière assassinée en 1988